Кекуле () — имя собственное немецкого происхождения.
 Кекуле, Рейнгард (1839—1911) — немецкий археолог.
 Кекуле, Фридрих Август (1829—1896) — немецкий химик.
 Кекуле — большой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.